ᴒ (лежащая на (левом) боку открытая O) — буква расширенной латиницы. Используется в Уральском фонетическом алфавите, где обозначает редуцированный гласный , передаваемый буквой ɔ. В Уральском фонетическом алфавите редуцированный гласный обычно обозначается перевёрнутой на 180° графемой соответствующего нередуцированного звука, однако в том случае, когда перевёрнутая буква является омоглифом другого символа (в данном случае c), буква поворачивается на 90° против часовой стрелки.

См. также 
 Список латинских букв
 ᴑ
 ᴓ
 ᴝ
 ᴟ

Примечания

Литература

Ссылки